

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Monson – CDP della contea di Tulare, California
 Monson – città della contea di Piscataquis, Maine
 Monson – comune della contea di Hampden, Massachusetts

Persone
 Dan Monson (1961) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Don Monson (1933) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Edmund Monson (1834-1909) – diplomatico britannico
 Jeff Monson (1971) – atleta di arti marziali miste e grappler statunitense
 Shaun Monson (...) – regista e attivista statunitense
 Thomas S. Monson (1927-2018) – predicatore e religioso statunitense
 Walter Monson (1908-1988) – hockeista su ghiaccio canadese